Redeemer of Souls е седемнадесети студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest, издаден на 11 юли 2014 г. Първи албум без Кенет Даунинг – един от основателите на групата, който се оттегля през 2011 г. и е заменен от Ричи Фокнър. Албумът дебютира на 6-о място в Билборд 200 с 32 000 продадени бройки в първата седмица. Това го прави първия албум, класирал се в топ 10 в САЩ.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Ричи Фокнър – китара
 Глен Типтън – китара, синтезатор
 Йън Хил – бас
 Скот Травис – барабани

Песни 
Всички песни са написани от Роб Халфорд, Ричи Фокнър и Глен Типтън.

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 2014 година